Propriá (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Propriá (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Sergipe

 Propria is de meervoudsvorm van Proprium (liturgie)